Röntgen o Roentgen puede referirse a:

 Wilhelm Conrad Röntgen, físico alemán.
 Abraham Röntgen y David Röntgen, ebanistas alemanes.
 Julius Röntgen, compositor alemán.
 Röntgen, unidad de medida para la radiación ionizante, nombrada en honor a Wilhelm Conrad Röntgen.
 Roentgen (álbum), álbum de J-Pop de HYDE.
 Rayos Roentgen/Röntgen, nombre alternativo de los rayos X.
 Kevin Roentgen, músico; descendiente de Wilhelm Röntgen.